Josep Pericas i Comella, industrial osonenc, pare de l'arquitecte Josep Maria Pericas i Morros.
 Josep Pericas i Corbera (Vallromanes, 1929), alcalde de Vallromanes del 1979 al 1995.